Рынок Бонсекур — двухэтажное здание в колониальном стиле, служащее коммерческим целям. Рынок расположен неподалёку от улицы Сен-Поль в Старом Монреале. Назван в честь прилегающего к зданию рынка Нотр-Дам де Бон Секур.

История 
Строительство началось в 1844 году по проекту архитектора Уильяма Футнера и было завершено в 1860 году под руководством Джорджа Брауна. В период с 1852 по 1878 годы в здании располагалась мэрия Монреаля. В восьмидесятых годах девятнадцатого века, здание было передано рынку.

В наше время рынок полон кафе, ресторанами, бутиками.

Здания и сооружения Монреаля
Достопримечательности Монреаля
Здания и сооружения, построенные в 1860 году